Jméno Jindřich III. užívalo v historii několik osob:

Císaři a králové
 Jindřich III. Černý (1017–1056) – císař Svaté říše římské ze sálské (franské) dynastie 
 Jindřich III. Plantagenet (1207–1272) – anglický král z dynastie Plantagenetů
 Jindřich III. Francouzský (1551–1589) – francouzský král z dynastie Valois
 Jindřich III. Navarrský (1553–1610) – navarrský král, jako francouzský král Jindřich IV.
 Jindřich III. Kastilský (1379–1406) – kastilský král

Vévodové
 Jindřich Lev (1129–1195) – vévoda saský (toho jména třetí) a bavorský z rodu Welfů

Knížata
 Jindřich III. Bílý (1227/30–1266) – vratislavský kníže z dynastie slezských Piastovců
 Jindřich III. Hlohovský (1251 nebo 1260 – 1309) – kníže hlohovsko-zaháňský a velkopolský
 Jindřich III. Minsterberský (1542–1587) – kníže minsterberský, olešnický a bernštatský

Hrabata, markrabata a lantkrabata
 Jindřich III. Míšeňský (1215/1216–1288) – markrabě míšeňský, lantkrabě durynský a falckrabě saský
 Jindřich III. Lucemburský – hrabě lucemburský
 Jindřich III. ze Champagne (1240–1274) – hrabě ze Champagne a Brie, král Navarry (jako Jindřich I.)
 Jindřich III. ze Salmu – hrabě ze Salmu
 Jindřich III. Sponheimský – hrabě ze Sponheimu

Církevní hodnostáři
 Jindřich III. z Virneburgu – arcibiskup mohučský

Šlechtici
 Jindřich III. z Rožmberka († 1412)– člen rodu pánů z Rožmberka
 Jindřich III. z Kuenringu – rakouský šlechtic z rodu Kuenringů
 Jindřich III. z Lichtenburka († po 1328) – moravský šlechtic z rodu Ronovců

Rozcestníky - panovník